

Geografia

Berge – comune della Bassa Sassonia
 Berge – comune del Brandeburgo
 Berge – frazione della città di Gardelegen (Sassonia-Anhalt)
 Berge – frazione della città di Nauen (Brandeburgo)

Berge – città dell'antica Grecia ubicata in Tracia

Berge – comune della comunità autonoma di Aragona

Persone 
 Abraham Berge (1851-1936) – politico norvegese
 Anne Lilia Berge Strand, meglio conosciuta semplicemente come Annie (1977) – cantante norvegese
 Fredrik Semb Berge (1990) – calciatore norvegese
 Guttorm Berge (1929-2004) – sciatore alpino norvegese
 Kjetil Berge (1981) – calciatore norvegese
 Ragnar Berge (1925-1995) – calciatore norvegese
 Rinus van den Berge (1900-1972) – velocista olandese
 Sander Berge (1998) – calciatore norvegese
 Stig-André Berge (1983) – lottatore norvegese
 Svein Berge (1976) – cantante norvegese

Bergé
 Henri Bergé (1870-1937) – disegnatore e illustratore francese
 Raffaella Bergé (1969) – attrice e personaggio televisivo italiana

Altri progetti